

Праздники и памятные дни 
См. также: :Категория:Праздники 16 марта

Национальные 
  — День республиканской гвардии.
  — День памяти легионеров.
  — День службы ОБЭП (ОБХСС), созданной в 1937 году в структуре НКВД.

Религиозные

Католицизм 
 Память святого Аббана;
 память святого Хериберта Кёльнского;
 память святого Хосе Габриэля Брочеро.

Православие16 марта 2015 года  // Православие и мир, православный календарь, 2015 г. 
 Память мучеников Евтропия и Клеоника Амасийских, Василиска Команского (ок. 308);
 память преподобной Пиамы Александрийской, девы (337);
 память святых Зинона и Зоила;
 память преподобномученицы Марфы Ковровой и мученика Михаила Строева (1938);
 икона Божией Матери: Волоколамская (1572); «Знамение» Златоустовская (1848).

Именины 
 Католические: Аббан, Хериберт.
 Православные: Василиск, Евтропий, Зинон, Зоил, Клеоник, Марфа, Михаил, Пиама.

События 
См. также: :Категория:События 16 марта

До XIX века 
 453 — Лю Шао провозглашает себя императором Южной Сун, убив своего отца Вэнь-ди.
 870 — в Болгарии утверждена православная церковь и иерархия.
 1521 — португальский мореплаватель Фернан Магеллан во время первого кругосветного путешествия достиг берегов Филиппин.
 1565 — филиппинцы и испанцы побратались в ходе ритуала Сандуго.
 1660 — Долгий парламент Англии распущен после заседания в течение 20 лет.

XIX век 
 1801 — потерпел крушение британский линейный корабль «Invincible»; погибло около 400 человек.
 1802 — актом Конгресса США образована военная академия в Вест-Пойнте.
 1831 — в Париже выходит роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери».
 1870 — в Нижнем Новгороде на Сормовском заводе была пущена первая мартеновская печь.

XX век 
 1907 — Первые в мире женщины-парламентарии были избраны в Сейм Великого княжества Финляндского бывшего тогда частью Российской империи.
 1915 — полиция Петрограда закрыла знаменитый клуб артистов и поэтов «Бродячая собака».
 1917
 Компания «Maybelline» выпускает тушь для ресниц, «первую современную косметику для глаз на каждый день» ().
 Февральская революция: Отречение Михаила Александровича в пользу Временного правительства. Выпуск акта об отказе Михаила Александровича от восприятия верховной власти.
 1921
 Закрытие X съезда РКП(б); начало перехода к НЭПу.
 Подписан договор о дружбе и братстве между РСФСР и Турцией.
 СССР заключает в Лондоне торговое соглашение с Великобританией.
 1924 — Италия аннексировала Свободный город Фиуме.
 1926 — американский конструктор Роберт Годдард провёл успешное испытание первой ракеты на жидком топливе.
 1927 — Оптико-механический трест впервые в СССР приступил к массовому производству линз для очков
 1935 — в нацистской Германии образован вермахт и введена всеобщая воинская повинность, что явилось открытым серьёзным нарушением условий Версальского договора.
 1936 — с конвейера Горьковского автомобильного завода сошла первая советская легковая автомашина — лимузин марки «М-1».
 1944 — латвийские части войск СС (15-я и 19-я дивизии) впервые совместно участвовали в боевых действиях против наступавших советских войск под Ленинградом.
 1945
 Королевские ВВС Великобритании за 18 минут на 90 % уничтожили «город ста церквей» Вюрцбург (больше, чем Дрезден). Погибло около 5 тыс. человек.
 Началась Венская наступательная операция войск 3-го и 2-го Украинских фронтов.
 1961 — катастрофа Ту-104 в Свердловске. Из-за остановки обоих двигателей самолёт приземлился на замёрзший Нижне-Исетский пруд и врезался в дом отдыха. Погибли 7 человек.
 1962
 Посреди Тихого океана исчез американский самолёт Lockheed Super Constellation со 107 людьми на борту (96 военных пассажиров и 11 членов экипажа).
 Никита Хрущёв объявляет о том, что СССР обладает межконтинентальной ракетой.
 1963 — извержение вулкана на Бали, не менее 1700 погибших.
 1968 — в ходе войны во Вьетнаме американские войска уничтожили южновьетнамскую деревню Милаи (Сонгми).
 1969 — катастрофа DC-9 в Маракайбо. Самолёт при взлёте рухнул на землю. Погибли 155 человек.
 1976 — на Ямайской международной конференции подписано соглашение о новой мировой валютной системе.
 1978 — катастрофа Ту-134 в Габаре (Болгария). Погибли 73 человека — крупнейшая авиакатастрофа в Болгарии.
 1988 — в ходе ирано-иракской войны ВВС Ирака произвели химическую атаку на город Халабджа, жертвами которой стали тысячи курдов.
 1995 — Армения и Россия подписывают договор о сохранении российских войск в Армении.

XXI век 
  — в Архангельске произошёл взрыв жилого дома, в результате которого погибло 58 человек.
  — катастрофа Ан-24 в посёлке Варандей.
  — состоялся общекрымский референдум, по итогам которого Крым вошёл в состав России.
  — вторжение России на Украину: Россия исключена из Совета Европы.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся 16 марта

До XIX века 
 1621 — Георг Ноймарк (ум. 1681), немецкий поэт, композитор, музыкант—гамбист и библиотекарь.
 1665 — Джузеппе Мария Креспи (ум. 1747), итальянский живописец, рисовальщик и гравёр.
 1740 — Якоб Швепп (ум. 1821), немецкий изобретатель-любитель, предприниматель, часовщик и ювелир, основатель компании Schweppes и одноимённой торговой марки прохладительных напитков.
 1751 — Джеймс Мэдисон (ум. 1836), 4-й президент США (1809—1817), один из ключевых авторов Конституции США и Билля о правах.
 1771 — Антуан-Жан Гро (ум. 1835), французский художник-академист.
 1773 — Хуан Рамон Балькарсе (ум. 1836), аргентинский военный и политический деятель, губернатор провинции Буэнос-Айрес, министр иностранных дел Аргентины.
 1774 — Мэтью Флиндерс (ум. 1814), английский исследователь Австралии.
 1787 — Георг Симон Ом (ум. 1854), немецкий физик, открывший закон, названный его именем; также в его честь названа единица электрического сопротивления.
 1792 — Михаил Милонов (ум. 1821), русский поэт.
 1799 — Анна Аткинс (ум. 1871), английский ботаник и иллюстратор, одна из первых женщин-фотографов.

XIX век 
 1803 — Николай Языков (ум. 1847), русский поэт и славянофил.
 1822 — Роза Бонёр (ум. 1899), французская художница-анималист.
 1825 — Камило Кастело Бранко (ум. 1890), португальский прозаик, поэт, драматург и критик.
 1839
 Джон Батлер Йейтс (ум. 1922), ирландский живописец-портретист и график.
 Франсуа Арман Сюлли-Прюдом (ум. 1907), французский поэт, первый лауреат Нобелевской премии по литературе (1901).
 1849 — Григорий Прозрителев (ум. 1933), русский учёный-краевед, общественный деятель.
 1851 — Мартин Бейеринк (ум. 1931), голландский микробиолог и ботаник, один из основоположников экологической микробиологии и вирусологии.
 1853 — Генрих Кайзер (ум. 1940), немецкий физик, обнаруживший присутствие гелия в земной атмосфере.
 1855 — Алексей Поливанов (ум. 1920), русский военный деятель, генерал от инфантерии, член Госсовета, участник русско-турецкой войны 1877—1878 гг., главный редактор журнала «Военный сборник» и газеты «Русский инвалид».
 1856
 Танкред Огюст (ум. 1913), гаитянский военный и государственный деятель, генерал, президент Гаити (1912—1913).
 Наполеон Эжен Бонапарт (убит в 1879), британский офицер, наследник французского престола (под именем Наполеон IV).
 1859 — Александр Попов (ум. 1906), русский физик и электротехник, один из изобретателей радио.
 1865 — Алексей Корин (ум. 1923), русский живописец, художник-передвижник.
 1868 — Аспазия (наст. имя Эльза Розенберг; ум. 1943), латышская поэтесса, жена Яниса Райниса.
 1884 — Александр Беляев (ум. 1942), русский советский писатель-фантаст.
 1885 — Сидни Чаплин (ум. 1965), англо-американский актёр театра и кино, старший брат Чарли Чаплина.
 1889 
 Василий Топорков (ум. 1970), актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист СССР.
 Реджи Уокер (ум. 1951), южноафриканский легкоатлет, олимпийский чемпион (1908).
 1890 — Соломон Михоэлс (наст. фамилия Вовси; убит в 1948), советский актёр, режиссёр, общественный деятель, руководитель Государственного еврейского театра.
 1892
 Сесар Вальехо (ум. 1938), перуанский поэт, писатель, драматург и журналист.
 Николай Кондратьев (расстрелян в 1938), русский экономист, основоположник теории экономических циклов, известных как «циклы Кондратьева».
 1895 — Владимир Левков (ум. 1954), советский инженер, конструктор первых в мире судов на воздушной подушке.

XX век 
 1907 — Аркадий Васильев (ум. 1972), советский писатель, сценарист, отец Дарьи Донцовой.
 1910 — Аладар Геревич (ум. 1991), венгерский фехтовальщик, 7-кратный олимпийский чемпион, 14-кратный чемпион мира.
 1911 — Йозеф Менгеле (ум. 1979), немецкий учёный-медик, нацистский врач концлагеря Освенцим.
 1912 — Пэт Никсон (ум. 1993), первая леди США (1969—1974), супруга 37-го президента Ричарда Никсона.
 1914 — Аркадий Чернышёв (ум. 1992), советский футболист, хоккеист и хоккейный тренер, один из создателей советской школы хоккея с шайбой.
 1918 — Фредерик Райнес (ум. 1998), американский физик, открывший нейтрино, лауреат Нобелевской премии (1995).
 1920 — Тонино Гуэрра (ум. 2012), итальянский поэт, писатель и киносценарист, соавтор Федерико Феллини.
 1920 — Траудль Юнге (ум. 2002), один из личных секретарей Адольфа Гитлера.
 1927 — Владимир Комаров (погиб в 1967), советский космонавт-испытатель, дважды Герой Советского Союза.
 1928 — Игорь Коропачинский (ум. 2021), советский и российский учёный-дендролог, академик РАН.
 1934 — Георгий Саркисьянц (ум. 2011), советский и российский спортивный журналист, телекомментатор.
 1935 — Сергей Юрский (ум. 2019), актёр и режиссёр театра и кино, сценарист, народный артист РСФСР.
 1936 — Реймонд Ваган Дамадьян  (ум. 2022), американский врач и физик армянского происхождения, изобретатель магнитно-резонансной томографии (МРТ).
 1940 — Вагиф Мустафа-заде (ум. 1979), азербайджанский музыкант и композитор, джазмен, один из великих джазовых пианистов XX века.
 1941 — Бернардо Бертолуччи (ум. 2018), итальянский кинорежиссёр, драматург и поэт.
 1943 — Ольга Гобзева, советская и российская актриса театра и кино, с 1992 г. — монахиня.
 1953
 Ричард Столлмэн, американский программист, идеолог GNU, автор концепции «копилефта»
 Изабель Юппер, французская актриса, обладательница премий «Сезар», «Золотой глобус», BAFTA и др.
 1954 — Нэнси Уилсон, американская певица, гитаристка и продюсер, участница рок-группы Heart.
 1958 — Игорь Захаркин, старший тренер сборной России по хоккею (2006—2011), заслуженный тренер России.
 1959 — Йенс Столтенберг, норвежский политик и государственный деятель, генеральный секретарь НАТО (с 2014).
 1960 — Владимир Лопатин, советский и российский государственный и политический деятель.
 1962 — Алексей Митрофанов, беглый российский политик, бывший депутат Госдумы РФ.
 1964
 Эйч Пи Бакстер (наст. имя Ханс Петер Гердес), солист и фронтмен немецкой группы Scooter.
 Гор Вербински, американский кинорежиссёр и сценарист.
 1967 — Богдан Титомир, советский и российский рэп-исполнитель, певец, композитор, танцор, диджей, продюсер.
 1974 — Екатерина Волкова, актриса театра и кино, певица, автор песен, модель.
 1975 — Илья Воробьёв, российский и немецкий хоккеист, ныне тренер.
 1976 — Чжу Чэнь, китайская шахматистка, 9-я чемпионка мира.
 
 Александра Даддарио, американская актриса.
 Дайсукэ Такахаси, японский фигурист (одиночное катание), чемпион мира (2010), призёр Олимпийских игр.
  — Блэйк Гриффин, американский баскетболист, участник НБА.
 
 DAVA (наст. имя Давид Манукян), российский хип-хоп и рэп-исполнитель, видеоблогер, телеведущий.
 Джеффри Хогланд, нидерландский велогонщик, олимпийский чемпион (2020), многократный чемпион мира.
  — Шамар Николсон, ямайский футболист.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие 16 марта

До XIX века 

 37 — Тиберий Клавдий Нерон (р. 42 до н. э.), римский император (14—37).
 453 — убит Вэнь-ди (р. 407), 3-й император Южной Сун.
 455 — Валентиниан III (р. 419), император Западной Римской империи (425—455).
 1185 — Балдуин IV (р. 1161), король Иерусалима (1174—1185).
 1485 — Анна Невилл (р. 1456), королева Англии (1483—1485).
 1736 — Джованни Баттиста Перголези (р. 1710), итальянский композитор, скрипач и органист.

XIX век 
 1801 — Александра Павловна (р. 1783), великая княжна, дочь российского императора Павла I.
 1804
 Франческо Альбергати (р. 1728), итальянский поэт и актёр, маркиз.
 Хенрик Габриель Портан (р. 1739), финский историк, филолог, просветитель.
 1843 — Антон Рейнгард Фальк (р. 1777), нидерландский политический деятель.
 1858
 Джеймс Белл (р. 1797), британский агент в Черкесии.
 Осип Сенковский (прозв. Барон Брамбеус; р. 1800), российский востоковед, писатель, редактор, коллекционер.
 1880 — Иоганн Якоб Вебер (р. 1803), немецкий издатель.
 1889 — Эрнст Вильгельм Леберехт Темпель (р. 1821), немецкий астроном и художник-график.
 1898 — Обри Бердслей (р. 1872), английский художник и поэт.

XX век 
 1914 — Шарль Альбер Гоба (р. 1843), швейцарский писатель, глава Международного бюро мира (1905—1914), лауреат Нобелевской премии мира (1902).
 1919 — Яков Михайлович Свердлов (р. 1885), советский партийный и государственный деятель.
 1923 — Александр Лодыгин (р. 1847), русский электротехник, создатель лампы накаливания.
 1925 — Август Вассерман (р. 1866), немецкий микробиолог и иммунолог.
 1935
 Джон Маклеод (р. 1876), шотландский врач, физиолог лауреат Нобелевской премии (1923).
 Арон Нимцович (р. 1886), российский и датский шахматист, теоретик шахмат.
 1940 — Сельма Лагерлёф (р. 1858), шведская писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе (1909).
 1942 — Яков Перельман (р. 1882), российский и советский учёный, популяризатор науки.
 1955 — покончил с собой Никола де Сталь (р. 1914), французский художник российского происхождения.
 1957 — Константин Бранкузи (р. 1876), французский скульптор-сюрреалист румынского происхождения.
 1970 — Артюр Адамов (р. 1908), французский писатель-прозаик и драматург.
 1975 — Ти-Боун Уокер (настоящее имя Аарон Тибо Уокер; р. 1910), американский блюзовый певец и гитарист.
 1979 — Жан Монне (р. 1888), французский государственный деятель, инициатор европейской интеграции.
 1992 — Пётр Щербаков (р. 1929), актёр театра и кино, народный артист РСФСР.
 1998 — Дерек Бартон (р. 1918), английский химик, лауреат Нобелевской премии (1969).
 2000 — Павел Прудников (р. 1911), советский и белорусский поэт и писатель-прозаик.

XXI век 
 2003 — Павел Аедоницкий (р. 1922), советский и российский композитор, народный артист РСФСР.
  —  (-) — вьетнамский католический епископ.
 2008 — Лавр, митрополит Восточно-Американский и Нью-Йоркский (р. 1928), Первоиерарх Русской Зарубежной Церкви, воссоединивший её с Московским Патриархатом.
 2009 — Виктор Уральский (р. 1925), советский и российский актёр театра и кино.
 2012 — Такааки Ёсимото (р. 1924), японский критик, поэт, публицист и философ.
 2014
 Александр Починок (р. 1958), российский экономист, государственный деятель.
 Виктор Славкин (р. 1935), советский и российский драматург и сценарист.
 2016 — Александр Есенин-Вольпин (р. 1924), советский и американский математик и правозащитник, сын поэта С. Есенина.
 2017 — Константин Валентинович Ступин (р.1972), советский и российский рок-музыкант, вокалист рок-группы Ночная трость. Внук героя советского союза Ивана Спиридоновича Ступина
 2018 — Александр Павловский (р. 1947), советский и украинский кинорежиссёр и сценарист.
 2019 — Юлия Началова (р. 1981), российская певица, актриса, телеведущая.
 2020 — Константин Рябинов (р. 1964), советский и российский рок-музыкант. Сооснователь группы «Гражданская оборона».

Народный календарь, приметы и фольклор Руси 
Василиск. Евтропий
 Василиск Евтропий — снег топит.
 Крестьяне обходили крест-накрест поле, обозначая тем, что солнцу недосуг отдыхать, надобно, мол, вести влагу, снежицей поле поить.
 Медведь просыпается и вылезает из берлоги.

См. также

Примечания